A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi tízpróba versenyszámát augusztus 21. és 22. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 8000 pont, míg a B-szint 7700 pont volt.

Rekordok 

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

100 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 21-én 9:20-kor vette kezdetét.

Távolugrás 
A versenyszám augusztus 21-én 11:00-kor vette kezdetét.

Súlylökés 
A versenyszám augusztus 21-én 13:10-kor vette kezdetét.

Magasugrás 
A versenyszám augusztus 21-én 19:10-kor vette kezdetét.

400 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 21-én 22:00-kor vette kezdetét.

110 méteres gátfutás 
A versenyszám augusztus 22-én 9:00-kor vette kezdetét.

Diszkoszvetés 
A versenyszám augusztus 22-én 10:05-kor vette kezdetét.

Rúdugrás 
A versenyszám augusztus 22-én 12:55-kor vette kezdetét.

Gerelyhajítás 
A versenyszám augusztus 22-én 19:00-kor vette kezdetét.

1500 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 22-én 21:40-kor vette kezdetét.

Végeredmény

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon